Aqueiropoiet (en grec medieval: ) o Icones fets sense les mans són un tipus d'icones que es creu que van ser creades miraculosament, sense la intervenció d'un pintor humà. Aquestes imatges sempre són de Jesús i la Mare de Déu. Els exemples més notables s'acrediten per la tradició entre els fidels de l'Església Ortodoxa i són algunes icones russes, la Imatge d'Edessa o Mandílion i la Hodegetria. Depenent de la versió de les històries del seu origen moltes de les versions de Jesús o la Mare de Déu es creu que van ser creades mentre vivien. A l'Església catòlica s'hi consideren el Sant sudari, el vel de la Verònica i el Manoppello. El terme també es fa servir per a icones que se sap que han estat còpies, però s'han fet a partir d'un arquetip original creat miraculosament.

Encara que els aqueiropoiets més famosos són majoritàriament icones de pintura sobre taula de fusta, també ho han estat altre tipus de tècniques com els mosaics, rajoles pintades i teles. Ernst Kitzinger distingeix dos tipus: "O són imatges que es creu que han estat fetes per mans que no són les del comú dels mortals, o es considera que s'han fet d'una manera mecànica impressionant l'original, però sempre es considera que hi ha hagut una intervenció miraculosa" la creença en aquest tipus d'imatges va ser més freqüent al , al final del qual tant el Mandílion com la Imatge de Camuliana eren ben conegudes. El pelegrí Antoní de Piacenza va veure una relíquia del tipus del Vel de la Verònica a Egipte a la dècada del 570 dC.

Referències

Bibliografia 

 Beckwith, John, Early Christian and Byzantine Art, Penguin History of Art (now Yale), 2nd edn. 1979, 
di Lazzaro, P. (ed.), Proceedings of the International Workshop on the Scientic approach to the Acheiropoietos Images, ENEA, 2010, 
 Brenda M. Bolton, "Advertise the Message: Images in Rome at the Turn of the Twelfth Century" in Diana Wood (ed) The Church and the Arts (Studies in Church History, 28) Oxford: Blackwell, 1992, pp. 117–130.
 Cormack, Robin, Writing in Gold: Byzantine Society and its Icons, London: George Philip, 1985, .
 Ernst Von Dobschütz, Christusbilder - Untersuchungen Zur Christlichen Legende, Orig. edit. Leipzig: J.C. Hinrichs'sche buchhandlung, 1899. New edit. Kessinger Publishing's Legacy Reprints 2009. 
 Emerick, Judson J., The Tempietto Del Clitunno Near Spoleto, 1998, Penn State Press, 
 Grigg, Robert, "Byzantine Credulity as an Impediment to Antiquarianism", Gesta, Vol. 26, No. 1 (1987), pp. 3–9, The University of Chicago Press on behalf of the International Center of Medieval Art, JSTOR
 Kitzinger, Ernst, "The Cult of Images in the Age before Iconoclasm", Dumbarton Oaks Papers: 1954, Vol. 8, pp. 83–150, Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, JSTOR

Enllaços externs 

 Grup de treball internacional sobre les imatges Aqueiropoietes
 Tranducció de la imatge "creada sense mans humanes" de Jesús
 Icona "fet sense mà d'home" de Lydda
 El sudari de Crist, audiovisual de l'experta Blandina Paschalis Schlömer 
 El rostre redescobert, primera de quatre parts, Youtube

Relíquies cristianes
Art cristià